3D Structure Change Detection ist eine Art von Änderungserkennungsprozessen für Geoinformationssysteme. Es ist ein Prozess, der misst, wie sich das Volumen eines bestimmten Gebiets zwischen zwei oder mehr Zeiträumen verändert hat. Für die Berechnung solcher Änderungen ist ein Digitales Höhenmodell (DEM) mit hoher räumlicher Auflösung erforderlich, das genaue 4-D-Strukturinformationen (Raum und Zeit) über das Interessengebiet liefert. In der Produktion werden zwei oder mehr DEMs verwendet, die dasselbe Gebiet abdecken, um topografische Änderungen der Fläche zu überwachen. Durch den Vergleich der zu verschiedenen Zeiten erstellten DEMs kann die Struktur von Geländeänderungen durch den Bodenhöhenunterschied zu DEMs realisiert werden. Details, auftretende Zeit und Genauigkeit solcher Änderungen werden stark auf die Auflösung und Qualität der DEMs angewiesen. Im Allgemeinen besteht das Problem darin, ob eine Änderung stattgefunden hat oder nicht oder ob mehrere Änderungen stattgefunden haben. Die Erkennung solcher Strukturänderungen wurde häufig verwendet, um das städtische Wachstum, die Auswirkungen von Naturkatastrophen wie Erdbeben-, Vulkan- und Kampfschadensbewertung zu bewerten.

Siehe auch 

 Digitales Höhenmodell (DEM)
 Geoinformationssystem

Weblinks 
 Wie man 3D-Technologie profitabler und skalierbarer macht
 YouTube - Erkennung von Stadtänderungen in Kataster-3D-Modellen mit Bildern
 Erkennung von realen Veränderungen und 3D-Modellierung von Minenseen mit hochauflösenden unbemannten Luftfahrzeugbildern
 Verfahren zur Änderungserkennung für Gebäudemodelle
 LIDAR Data 50 Anwendungen und Verwendungen

Einzelnachweise 

Geoinformationssystem